Das Mixed der Wimbledon Championships 2015 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidiger waren Samantha Stosur und Nenad Zimonjić. Während Stosur nicht erneut antrat, trat Zimonjić mit Jarmila Gajdošová als neuer Partnerin an.

 Preisgelder 
Bei den Wimbledon Championships 2015 wurden im Mixed die folgenden Preisgelder für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt. Dabei wurden die Preisgelder pro Team ausgezahlt.

 Setzliste 
Alle gesetzten Paare haben ein Freilos für die erste Runde.

 Hauptrunde 

 Halbfinale, Finale 

 Obere Hälfte 
 Obere Hälfte 1 

 Obere Hälfte 2 

 Untere Hälfte 
 Untere Hälfte 1 

 Untere Hälfte 2 

 Weblinks 
 Offizielle Webpräsenz (englisch)
 

Mixed
2015